Le terme pagre désigne plusieurs espèces de poissons de bonne qualité gustative, des sparidés pour la plupart. En France, il fait référence, en premier lieu, au pagre commun (Pagrus pagrus).

Liste des espèces appelées Pagres
Les espèces suivantes utilisent le terme pagre comme nom vernaculaire :
 Acanthopagrus berda
 Acanthopagrus latus
 Lutjanus griseus
 Pagrus caeruleostictus
 Pagrus africanus
 Pagrus pagrus

Usages du terme pagre dans les noms vernaculaires
Plusieurs espèces, notamment de la famille des Sparidae, utilisent ce terme générique dans leur nom vernaculaire.
 Pagre à nageoires jaunes - Acanthopagrus latus 
 Pagre à points bleus - Pagrus caeruleostictus
 Pagre berda - Acanthopagrus berda
 Pagre commun - Pagrus pagrus
 Pagre cramoisi - Evynnis japonica
 Pagre dentchien - Lutjanus apodus
 Pagre des tropiques - Pagrus africanus 
 Pagre double bande - Acanthopagrus bifasciatus 
 Pagre fine - Lutjanus campechanus
 Pagre picnic - Acanthopagrus berda 
 Pagre ratllat - Pagrus auriga
 Pagre rayé - Pagrus auriga
 Pagre reial - Pagrus caeruleostictus
 Pagre rouge - Pagrus pagrus 
 Pagre royal - Dentex gibbosus
 Pagre tête noire - Acanthopagrus schlegelii

Voir aussi
 Sparidé
 Aspects toxicologiques du mercure : le pagre comme les autres poissons de haute mer peut contenir des doses importantes de mercure.

Liens externes
 

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu